Алекса́ндр Ефи́мович Шрамко́ () — священнослужитель (за штатом) Белорусской православной церкви, религиозный и общественный деятель, блогер, публицист.

Биография 
Родился 4 июля 1957 года в городе Пинск.

Окончил в 1980 году факультет радиофизики и электроники БГУ, в период обучения работал электромонтёром охранной связи и сигнализации. В последние годы учёбы стал активным верующим, сперва посещал церковь Евангельских христиан-баптистов «Голгофа», но вскоре стал прихожанином собора Святого Духа в Минске.

После получения диплома до 1984 года работал в Центральном конструкторском бюро с опытным производством АН БССР. В эти же годы — пономарь и чтец в Свято-Георгиевской церкви д. Заболотье Смолевичского района.

В 1984—1985 годах работал в НИИ прикладных физических проблем. С конца 1980-х — брат милосердия в сестричестве Софии Слуцкой при кафедральном соборе. Возглавил одну из первых воскресных школ в Минске. Продолжительный период в 1985—1993 годах работал дворником, а следующий год — учителем физики.

В 1997 году экстерном окончил Минскую духовную семинарию. Рукоположен в иерея в 1994 году, был настоятелем храма в деревне Строчицы Минского района. С середины 1990-х возглавил инициативу богослужебного чтения Евангелия на белорусском языке. В 1995 году — настоятель храма в посёлке Дружный Пуховичского района. В 1996—2007 гг. — клирик Свято-Покровского прихода в Минске. Преподавал Священное Писание в Минском духовном училище в 1997—2003 гг. Создал сайт «Дневник священника» (1999), а совместно с Наталлей Василевич — белорусский портал «Церковь». Печатался в разных православных изданиях: «Фома», «Дорога вместе», публиковался на сайте «Православие и мир».

С 2009 года священник минского прихода Святого Архангела Михаила, при этом с января 2009 года по октябрь этого же года работал диспетчером автоматизированных систем управления в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

8 марта 2015 года отслужил первую службу на белорусском языке в храме Святой Блаженной Ксении Петербуржской в Минске.

Из-за риска преследования покинул Белоруссию, живёт в Литве.

Общественная и религиозная деятельность 
Активно защищал преследуемые в Белоруссии религиозные общины (выступил с поддержкой церкви «Новая жизнь» (2008), которой власти угрожали конфискацией имущества), выступал за самоуправление БПЦ (2014).

Противник смертной казни, считает, что смертная казнь входит в противоречие с Евангелием. Выступал в организованных правозащитниками обсуждениях белорусских законов, связанных с смертной казнью.

Является председателем Белорусского общественного объединения стомированных (2018).

Критиковал руководство БПЦ и РПЦ за отсутствие поддержки гражданского общества: к примеру, в 2019 году осудил молчание митрополита Павла во время снесения крестов в мемориальном месте «Куропаты».

Выступил против насилия со стороны правоохранительных органов во время и после президентских выборов в августе 2020 года. Был одним из основателей рабочей группы «Христианское видение» Координационного Совета белорусской оппозиции.

Ограничения и запреты в служении 
15 сентября 2006 года Минский епархиальный совет вынес предупреждение священнику за его публикации (книге «Дневник священника») и высказывания в интернете, особенно в его «Живом журнале» и призвал «прекратить свою публицистическую деятельность как во внецерковных, так и церковных средствах массовой информации, закрыть свой сайт и сосредоточиться на пастырском служении».

15 мая 2007 года митрополит Филарет запретил Александра Шрамко в священнодействии и почислил его за штат до покаяния «за неоднократное нарушение клириком церковной дисциплины, канонических правил и указов». Непосредственной причиной наказания стало его участие в пресс-конференции организаторов кампании «За свободу совести» 25 апреля 2007 года, посвящённой закону о свободе совести. Священник резко критиковал этот закон, его позиция расходилась с официальным взглядом БПЦ. 2 марта 2009 года митрополит Филарет восстановил отца Александра Шрамко в священническом служении.

23 марта 2018 года священник был вызван на епархиальный совет Минской епархии из-за «провокационных публикаций», примером которых была приведена статья «За что и как платить священнику?». Совет решил направить — в случае нераскаяния, — вопрос о «целесообразности […] священнического служения» отца Александра Шрамко в церковный суд Минской епархии. Митрополит Минский и Заславский Павел самостоятельно в нарушение процессуальных норм принял решение о почислении клирика за штат, издав указ 16 октября 2018 года. 8 ноября 2019 года Епархиальный совет Минской епархии продолжил запрет в служении ещё на год.

Библиография

Книги 
 Дневник священника. Нестандартные ответы на трудные вопросы. — М.: Изд-во Образ, 2006. — 128 c.

Статьи

Примечания

Ссылки 
 Белсат. Репортажи, связанные со священником Александром Шрамко
 Христианское Видение. Статьи священника Александра Шрамко

Православные священники
Выпускники факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета
Выпускники Минской духовной семинарии